Лига чемпионов КАФ 2010 — 46-й розыгрыш главного клубного футбольного турнира КАФ и 14-й под названием Лига чемпионов КАФ. Победителем стал второй год подряд «ТП Мазембе». Клуб представлял КАФ на клубном чемпионате мира 2010.

Формат и участники 
Турнир прошёл по системе плей-офф до стадии 1/8 финала, победители этой стадии вышли в групповой этап, проигравшие перешли в Кубок Конфедерации. На групповом этапе 8 команд были разбиты на 2 группы, по 2 лучшие команды из групп вышли в полуфинал. Финал состоял их двух матчей.

Федерации, занимающие в рейтинге КАФ места с 1-го по 12-е, имели право заявить 2 команды. Также это право получили 2 федерации, занимающие 13-е место (Зимбабве и Ливия).

Чемпион Ганы «Хартс оф Оук» отказался от участия в турнире. Таким образом, в турнире приняли участие 58 команд, представляющие 45 федераций.

1 Представители Бенина и Сан-Томе и Принсипи были сняты.
2 Чемпион Ганы «Хартс оф Оук» отказался от участия в Лиге чемпионов КАФ.

Даты матчей и жеребьёвок

Предварительный раунд 
Первые матчи прошли 12—14 февраля, ответные — 26—28 февраля 2010 года.

|}

3 Представители Бенина и Сан-Томе и Принсипи были сняты.

1/16 финала 
Первые матчи прошли 19—21 марта, ответные — 2—5 апреля 2010 года.

|}

1/8 финала 
Первые матчи прошли 23—25 апреля, ответные — 7—9 мая 2010 года.

|}

Проигравшие команды продолжили участие в Кубке Конфедерации 2010.

Групповой этап

Группа A

Группа B

1/2 финала 
Первые матчи прошли 3 октября, ответные — 16—17 октября 2010 года.

|}

Финал 
Первый матч прошёл 31 октября, ответный — 13 ноября 2010 года.

|}

Первый матч

Ответный матч

Лучшие бомбардиры

Примечания

См. также 
 Кубок Конфедерации КАФ 2010

Ссылки 
 Лига чемпионов КАФ 2010 на сайте КАФ
 Результаты Лиги чемпионов КАФ 2010 на сайте GOALZZ.com
 Статистика Лиги чемпионов КАФ 2010 на сайте RSSSF

2010
Футбол в Африке в 2010 году